Matemonstruos es una serie animada canadiense emitida en la cadena CBC Television. La serie muestra 3 monstruos: Max, Lily y Goo que viven en la ciudad de Monstrovia, ellos utilizan monstruomatemáticas para ayudar a otros. Fue estrenada el 29 de octubre de 2012 en América Latina a través de Discovery Kids.   

Series de televisión animadas de Canadá
Series de televisión de CBC Television
Programas de televisión educativos
Series dobladas al español en Argentina